Dia (fotografie), een afbeelding die licht doorlaat, zodat een projectie van het beeld kan worden gemaakt
 Dia (software), een applicatie om stroomdiagrammen te tekenen
 Dia (eiland), een eiland voor de kust van het Griekse eiland Kreta
 Dia (maan), een maan van Jupiter
 Dia (supermarkt), een Spaanse supermarktketen
 El Día (krant), een dagblad op het Spaanse eiland Tenerife
 Defense Intelligence Agency (DIA), een Amerikaanse veiligheidsdienst
 DIA (groep), een Zuid-Koreaanse meidengroep
 Do It Amazing, een debuutalbum van DIA uit 2015